Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 17–19 lutego 2009 roku w Szczyrku, w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009. Na skoczni narciarskiej Skalite zostały przeprowadzone dwa konkursy, po jednym indywidualnym i drużynowym.

W zawodach mogło wystartować maksymalnie po 4 zawodników z danego kraju urodzonych w 1992 lub 1993 roku.

Indywidualnie złoty medal zdobył Słoweniec Peter Prevc, natomiast w konkursie drużynowym triumfowała reprezentacja Słowenii w składzie: Luka Leban, Jaka Hvala, Rok Justin oraz Peter Prevc.

Był to czwarty przypadek w historii, gdy rozdano medale zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w skokach narciarskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni HS-106 (17.02.2009)

Konkurs drużynowy na skoczni HS-106 (19.02.2009)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w sportach zimowych
2009